Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS) foi fundado por Sebastião Mota de Melo, em 1974, na atual Vila Céu do Mapiá, no município de Pauini, Amazonas. Inicialmente conhecido por Colônia Cinco Mil, passou a adotar esta denominação quando foi registrada oficialmente no cartório de Rio Branco. É uma das principais vertentes do culto de origem amazônica denominado Santo Daime. Esta entidade é responsável pela expansão da doutrina do Santo Daime para além do estado do Amazonas, fato que teve seu início por volta dos anos 1980.

Seu atual presidente é o filho de Sebastião Mota, Alfredo Gregório de Melo, chamado entre os seguidores do Santo Daime por Padrinho Alfredo, é, também, o principal representante religioso desta doutrina atualmente.

História 
Após a morte de Raimundo Irineu Serra, Sebastião Mota, junto com alguns seguidores, deixou o Alto Santo, onde estava situada a comunidade dos seguidores de Mestre Irineu e criou, em meados da década de 1970, a comunidade da Colônia Cinco Mil, em Rio Branco no Acre. Em 1974, foi registrado no cartório dessa cidade o Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra e publicado seus primeiros estatutos, de cunho eminentemente regionalista. Nos anos 1980, cumprindo as mensagens espirituais dos hinos que recebia na época (Hinário da Nova Jerusalém), mudou a comunidade para o coração da floresta amazônica, na localidade denominada Rio do Ouro. Dois anos depois, iniciou a abertura, no igarapé, da Vila Céu do Mapiá.

Padrinho Sebastião, como então ficou conhecido, introduziu novidades à doutrina do Mestre Irineu, como o sincretismo com a umbanda, o panteísmo, a incorporação e a introdução de outros psicoativos aos rituais, como a planta cannabis sativa, chamada nos rituais de Santa Maria. Embora em comunicado ao CONFEN, o CEFLURIS informe que a cannabis sativa e outros psicoativos ilegais estão oficialmente banidos de seus rituais, e existam hinos na doutrina do CEFLURIS de autoria de Padrinho Valdete, filho do Padrinho Sebastião, que informam que a planta (cannabis) está suspensa, o uso ainda persiste em muitos de seus centros.

Centros 
Centros pelo Brasil :

Regional Rio de Janeiro / Minas Gerais 
 Comunidade Céu da Montanha - Resende, RJ
 Virgem da Luz - Rio de Janeiro, RJ
 Jardim Praia da Beira Mar - Rio de Janeiro, RJ
 Céu da Lua Branca - Nova Friburgo, RJ
 Céu de Nazaré - Saquarema, RJ
 CÉU da MANTIQUEIRA - Camanducaia, MG
 Céu das Estrelas - Juiz de Fora, MG
 CEELF - Centro de Estudos Espirituais "LUZ DA FLORESTA" - Juiz de Fora, MG

Regional São Paulo 

 Aldeia de Cristo e de todos os Santos - Tietê, SP

 Céu de Maria - Osasco, SP
 Flor de Luz ( Céu de Midam ) - Piedade, SP ( https://www.facebook.com/ceudemidam.flordeluz )
 Céu da Lua Cheia - São Paulo, SP 
 Rainha do Céu - Ribeirão Preto, SP
 Céu da Nova Era - São Paulo, SP 
 Céu da Divina Estrela - Campinas, SP
 Céu do Vale - Pindamonhangaba, SP
 Beija Flor de Luz - Bertioga-SP 
 Céu do Tibagi - Londrina, PR
 Céu do ABC - Santo André, SP
 Céu Santa Maria de Sião - Itapecirica da Serra, SP
 Estrela de Salomão - Paranapiacada, SP

Regional Centro-Oeste 
 Comunidade Céu do Planalto - Brasília, DF
 Centro Livre "Divina Luz" - Brasília, DF
 Céu do Cerrado - Palmas, TO
 Céu de São João - Campo Grande, MS
 Casa de Cura Falange São Miguel, MS
 Igreja Mestre Irineu - Cuiaba, MT
 Céu do Beija Flor - Campo Grande, MS
 Céu D'abadia - Abadiânia , GO
 Céu D'estrela - Pirenópolis, GO
 Céu de Sant'Ana - Anápolis, GO

Regional Sul 
 Céu do Patriarca - Florianópolis, SC
 Céu do Cruzeiro do Sul - Viamão, RS
 Casa de Oração Maria Marques - Florianópolis, SC
 Mensageiros da Luz - Caxias do Sul, RS
 C.H.A.V.E de São Pedro - Porto Alegre, RS
 Céu de São Miguel - Sapiranga, RS
 Céu do Paraná - Bateias, PR
 
 Centro Espiritual Império do Beija-Flor - Curitiba, PR
 Céu de Santa Fé - Santa Fé, PR
 Céu de São Sebastião - Almirante Tamandaré, PR
 Estrela de Samolão - Pinhais, PR

Regional Norte 
 Comunidade Céu do Mapiá - Igreja Matriz - Vila Céu do Mapiá, AM 
 Comunidade Rainha da Floresta - Manaus, AM
 Céu da Amazônia - Manaus, AM.
 Centro de Cura - Céu das Laranjeiras, AM
 Céu do Cruzeiro do Sul - Cruzeiro do Sul, AC
 Céu de Belém - Belém, PA
 Céu da Mãe Divina - Belém, PA

Regional Nordeste 
 Céu das Águas Claras - São Luís, MA
 Céu da Campina - Campina Grande, PB
Céu da Mata d'Água - Alhandra, PB
 Céu de São Lourenço da Mata - Recife, PE
 Céu da Flor da Nova Era - Lucena, PB
 Flor da Canoa - Canoa Quebrada, CE
 Céu da Terra da Luz - Cascavel, CE
Céu do Ceará - Caucaia, CE
Céu do Sertão - Quixeramobim - CE
 Céu da Arquinha - Natal, RN
 Núcleo de Instruções Espirituais Céu das Águas - Maceió, AL
 Núcleo Amanhecer - João Pessoa, PB
 Céu de Todos os Santos - Teresina, PI
 Céu da Pedra dos Sal - Parnaíba, PI

Outros Centros 
 FLOR de JAGUBE - Belo Horizonte, MG
 Céu do Mar - Rio de Janeiro, RJ
 Flor da Montanha - Rio de Janeiro, RJ

Ligações externas 
 Página do Cefluris

Santo Daime
Enteógenos